Комо́н-сюр-Дюра́нс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 590 км на південь від Парижа, 75 км на північний захід від Марселя, 13 км на південний схід від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1892 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 4811,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Комон-сюр-Дюранс на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Комон-сюр-Дюранс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Воклюз